Herborn bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Herborn, eine Stadt in Hessen
 Herborn (bei Idar-Oberstein), eine Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz
 Herborn (Barntrup), einen Weiler der Stadt Barntrup im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen
 Herborn (Rosport-Mompach), einen Ortsteil in Luxemburg
 Schloss Herborn, ein Schloss oberhalb der Stadt Herborn

Herborn ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Avenarius-Herborn (1873–1955), deutscher Chemiker und Fabrikant
 Friedrich Herborn (1786–1842), deutscher Kaufmann, MdL Nassau
 Peter Herborn, deutscher Jazzmusiker
 Wolfgang Herborn (1940–2015), deutscher Historiker